Tifón Vongfong, puede referirse a:
 Tormenta tropical Vongfong (2002), tormenta tropical.
 Tormenta tropical Vongfong (2008).
 Tifón Vongfong (2014), tifón de categoría 5.
 Tifón Vongfong (2020), tifón de categoría 3.